В состав Корпуса морской пехоты США на сегодняшний день входят 3 экспедиционных соединения морской пехоты (Marine Air-Ground Task Force). Общая численность корпуса морской пехоты по состоянию на 2010 год оценивается в 203 000 человек основного состава и 40 000 резерва.

Экспедиционные корпуса морской пехоты (ЭКМП) 
Ниже приведён список экспедиционных соединений Корпуса морской пехоты США:

Экспедиционные бригады морской пехоты (эбрмп)

Экспедиционные отряды морской пехоты (эомп) 

Ниже приведён список экспедиционных отрядов Корпуса морской пехоты США:

Примечания 

Формирования морской пехоты США